

Musica 
Field Trip – EP dei Kik Tracee del 1992
Field Trip – album dei The Grapes of Wrath del 2000
Field Trip – gruppo musicale sotto la Slash Records

Televisione 
 Allucinazioni (Field Trip) – episodio della sesta stagione di X-Files

Informatica 
Field Trip – applicazione per Android sviluppata da Niantic